Березняківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Березняківська сільська рада — Полтавська область, Хорольський район
 Березняківська сільська рада — Черкаська область, Смілянський район

Див. також 
 Березниківська сільська рада